Эта таблица содержит список крупнейших производителей кабеля по состоянию на 2010.

Ссылки на источники 

силовые кабели